Hauer är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Franz von Hauer
 Jakob Wilhelm Hauer
 Karl Heinrich Ernst Hauer
 Rutger Hauer

Tyska efternamn